Die Tour of Beijing 2012 war ein Straßenradrennen in der Volksrepublik China. Das Etappenrennen fand vom 9. bis zum 13. Oktober 2012 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI WorldTour 2012 und war dort das letzte Rennen dieser Serie.

Gesamtsieger wurde zum zweiten Mal der Deutsche Tony Martin von Omega Pharma-Quick Step.

Teilnehmende Mannschaften 
Automatisch startberechtigt waren die 18 UCI ProTeams. Zusätzlich nahm die chinesische Mannschaft Champion System Pro Cycling Team teil.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Weblinks 

Radrennen 2012
Straßenradrennen in der Volksrepublik China
Etappenrennen